Sittling heißen:
 Sittling (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim, Niederbayern
 Sittling (Gemeinden Lambrechten, Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinden Lambrechten und Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Sittling (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Sittling (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich